Ванье — фамилия. Известные носители:
 Ванье, Грегори Хуг (1911—1983) — швейцарский и американский физик-теоретик.
 Ванье, Жан (1928—2019) — канадский педагог и общественный деятель.
 Ванье, Жорж (1888—1967) — канадский дипломат и девятнадцатый генерал-губернатор Канады (1959—1967).
 Ванье, Ипполит — французский профессор в области счетоводства, бухгалтерского учёта, автор правила Ванье.

Ванье — географические объекты:
 Ванье (остров) — остров Канадского Арктического архипелага.
 Ванье (Оттава) — бывший муниципалитет, ныне район в Оттаве.
 Ванье (округ) — округ в районе Ле Ривьер в городе Квебек, в Канаде.

См. также 
 Правило Ванье